Dangerous (engl.: gefährlich) bezeichnet:

 Dangerous (Album), Album von Michael Jackson (1991)
 Dangerous (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Alfred E. Green (1935)
 Dangerous (David-Guetta-Lied), Lied von David Guetta feat. Sam Martin (2014)
 Dangerous (Roxette-Lied), Lied von Roxette (1989)